Маннер — фамилия.

 Маннер, Йозеф (1865—1947) — австрийский кондитер и предприниматель.
 Маннер, Куллерво (1880—1939) — финский коммунист. 
  (1883—1938) — финская журналистка, политический деятель, жена Куллерво Маннера.
 Manner — австрийская кондитерская компания, основанная Йозефом Маннером.

См. также 
 Меннер, Владимир Васильевич (1905—1989) — российский учёный-геолог.